Hülsdonk oder gleichlautend auch Hulsdonk (in niederländischer Schreibweise) ist der Name folgender Ortsteile:

in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:
 Hülsdonk (Moers), Ortsteil der Stadt Moers, Kreis Wesel
 Hülsdonk (Viersen), Ortsteil der Kreisstadt Viersen, Kreis Viersen

in der Provinz Nordbrabant, Niederlande:
 Hulsdonk (Roosendaal), Ortsteil der Gemeinde Roosendaal
 Hulsdonk (Zundert), Ortsteil der Gemeinde Zundert

Hülsdonk bezeichnet auch:
 Haus Hülsdonk, ehemaliger Rittersitz im Gebiet der heutigen Stadt Willich, Kreis Viersen

Siehe auch:
 Jacob van Hulsdonck